Les mots Hispanicus, Hispanica et Hispanicum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « d'Hispanie,  ».

Le mot hispánica est le féminin singulier d'un adjectif espagnol signifiant « d'Espagne,  ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots hispanicus, hispanica et hispanicum (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces ou sous-espèces animales ou végétales originaires d'Espagne. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : hispanicus, hispanica, hispanicum.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 la Pax Hispanica (« paix espagnole ») est une période d'environ vingt-trois ans (1598-1621) caractérisée par une nouvelle emprise de l'Espagne en Europe, lorsque l'Espagne permit une stabilité européenne après divers conflits avec le royaume de France, le royaume d'Angleterre et les Provinces-Unies néerlandaises ;
 la Marca Hispanica (« marche d'Espagne ») est la frontière politico-militaire de l'Empire carolingien dans la partie orientale des Pyrénées.

Culture et société 
 La Biblioteca Digital Hispánica (« Bibliothèque numérique hispanique ») est la bibliothèque numérique de la Biblioteca Nacional de España (« Bibliothèque nationale d'Espagne »), qui offre un accès libre et gratuit à des milliers de documents numérisés par la Bibliothèque.
 Letras hispánicas est une collection de Cátedra, une maison d'édition espagnole spécialisée en littérature espagnole et hispano-américaine classiques et humanistes.

Épithète spécifique